Le xian de Xinxing (新兴) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine ;
 Le district de Xinxing (新兴) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine; 
 Le district de Xinxing (新興) est une subdivision administrative de la province du Kaohsiung en Taïwan.

Homonymie de toponyme